All Footballers' Confederation Leopards Football Club, officiellt förkortat A.F.C Leopards och vanligtsvis känt som A.F.C., The Leopards eller Ingwe, är en fotbollsklubb från Nairobi, Kenya. Klubben grundades 1964 som Abaluhya United FC, namnet ändrades senare till Abaluhya FC innan det nuvarande namnet togs 1980. Tillsammans med sin ärkerival Gor Mahia FC är det den mest framgångsrika fotbollsklubben i Kenya, med 12 ligatitlar och sex cuptitlar. Laget är en av de mest populära fotbollsklubbarna inte bara i Kenya utan hela Östafrika. Klubben hade under 2011 det högsta publiksnittet i Kenyan Premier League.

Placering tidigare säsonger

Källor

Externa länkar 
 Officiell hemsida
 Premier League
 AFC Leopards
 Soccerway 
 Transfermarkt
 Globalsportsarchive

Fotbollsklubbar i Kenya
Sportklubbar bildade 1964
Sport i Nairobi